Luxemburgia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Luxemburgia ingår i familjen Ochnaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Luxemburgia